Order Honoru (Albania)
 Order Honoru (Armenia)
 Order Honoru (Białoruś)
 Order Honoru (Grecja)
 Order Honoru (Gruzja)
 Order Honoru (Mołdawia)
 Order Honoru (Rosja)
 Order Honoru (Węgry)